Гусевка (), село,
Чорненский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321485509.

Географическое положение 
Село Гусевка находится на расстоянии в 2 км от сёл Грачевка, Комиссарово и Купино.

История 
 До 1977 года село находилось в Грачёвском сельсовете Великобурлукского района.
 Село ликвидировано в связи с переселением жителей в 1997 г .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Великобурлукского района